Topper (film), een Amerikaanse film uit 1937
Topper (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Topper (site), een archeologische vindplaats in de Verenigde Staten
Toppers, een Nederlandse band

Personen 
Topper Headon (°1955), Britse drummer, voormalig lid van The Clash

Vogels ( Aythya) 
Topper (vogel) of toppereend, een vogel uit de familie van Anatidae
Kleine topper, een kleine soort eend
Nieuw-Zeelandse topper, duikeend uit Nieuw-Zeeland